Land of Dreams steht für:
 Land of Dreams (Film)
 Land of Dreams (Album), Album von Randy Newman aus dem Jahr 1988
 Land of Dreams (Gemälde), Gemälde von Thomas Moran